В данном списке представлены действующие местные и иностранные банки Сингапура. На ноябрь 2010 года в Сингапуре действовали 121 коммерческий банк, в том числе местных — 7, иностранных — 114. Иностранные банки в свою очередь представлены 26 банками, предоставляющими полный набор услуг, 50 оптовыми банками и 38 офшорными банками. В банковской секторе Сингапура также присутствуют 46 торговых банков.

Коммерческие банки

Местные банки 
 Bank of Singapore
 DBS Bank
 Far Eastern Bank
 Oversea-Chinese Banking Corporation
 Singapore Island Bank
 The Islamic Bank of Asia
 United Overseas Bank

Иностранные банки

Банки, предоставляющие полный набор услуг 
 Australia and New Zealand Banking Group
 Bangkok Bank
 Bank Negara Indonesia
 Bank of America
 Bank of China
 Bank of East Asia
 Bank of India
 BNP Paribas
 CIMB
 Citibank
 Citibank Singapore
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 Hong Leong Bank
 ICICI Bank
 Indian Bank
 Indian Overseas Bank
 JPMorgan Chase
 Maybank
 Mizuho Corporate Bank
 RHB Bank
 Standard Chartered Bank
 State Bank of India
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
 UCO Bank

Оптовые банки 
 ABN AMRO
 ABN AMRO Clearing Bank
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 Bank of Communications
 Scotiabank
 Barclays
 BNP Paribas Securities Services
 BNP Paribas Fortis
 BNP Paribas Wealth Management
 China Construction Bank
 Chinatrust Commercial Bank
 CITIC Bank International
 Commerzbank
 Commonwealth Bank of Australia
 Crédit Industriel et Commercial
 Credit Suisse
 Deutsche Bank
 DnB NOR
 DZ Bank
 Emirates NBD
 First Commercial Bank
 First Gulf Bank
 Habib Bank
 HSBC Private Bank
 Julius Baer Group
 Industrial and Commercial Bank of China
 ING Groep N.V.
 Intesa Sanpaolo
 KBC Bank
 Korea Exchange Bank

Офшорные банки 
 Agricultural Bank of China
 Arab Bank
 Bank Hapoalim
 Bank Mandiri
 Bank of Baroda
 Bank of New Zealand
 Bank of Taiwan
 Canadian Imperial Bank of Commerce
 Cathay United Bank
 Chang Hwa Bank
 Clariden Leu
 Clearstream
 Crédit Agricole
 Dexia
 Hana Financial Group
 Hang Seng Bank
 HSH Nordbank
 Hua Nan Commercial Bank
 Korea Development Bank
 Krung Thai Bank
 Land Bank of Taiwan
 Lloyds TSB
 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
 Nordea Bank Finland
 Norinchukin Bank
 Philippine National Bank
 Raiffeisen Zentralbank
 Royal Bank of Canada
 Shinhan Bank
 The Bank of New York Mellon

Торговые банки 
 Aareal Bank	
 Antwerp Diamond Bank
 Australia and New Zealand Banking Group
 AFC Merchant Bank
 Axis Bank	
 Bank of America
 Scotiabank
 Bank Pictet and Cie
 Bank Sarasin-Rabo
 Barclays	
 BNP Paribas Capital
 BSI
 Commonwealth Bank of Australia
 Canadian Imperial Bank of Commerce
 Citigroup
 CLSA
 Commerzbank	
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 Credit Suisse	
 Daiwa Capital Markets
 Deutsche Bank
 Dexia
 DnB NOR
 DVB Bank
 DZ Bank
 EFG Bank European Financial Group
 Falcon Private Bank
 HSBC Bank
 J.P. Morgan
 LGT Group

Ссылки 
 

 
Сингапур
Банки